Dinasties musulmanes
 Dinastia nassarita o nasrita o nàsrida de Granada
 Dinastia nàsrida del Sistan